Filmy
 Czas zemsty (A Time to Revenge) − amerykański film kryminalny z 1997 roku, w reżyserii Johna Harwooda
 Czas zemsty (Out for a Kill) − amerykański film akcji z 2003 roku, w reżyserii Michaela Oblowitza
 Czas zemsty (Dead Man Down) − amerykański film (thriller) z 2013 roku, w reżyserii Nielsa Ardena Opleva